Basch puede referirse a:

  Adela Basch.
  Martín Almagro Basch.
  Samuel Siegfried Karl Ritter von Basch.
  Víctor Basch.